Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1998 година e 49-и пореден.

Започва на 8 март 1998 г. и завършва на 1 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Класиране

Пилотите

Конструктори

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони